Un oxyde de molybdène peut être :
 le dioxyde de molybdène : oxyde de molybdène(IV) ;
 le trioxyde de molybdène : oxyde de molybdène(VI).

Molybdene